Pietrasze kan verwijzen naar een van de volgende plaatsen in Ermland-Mazurië, Polen

 Pietrasze (district Giżycko) 
 Pietrasze (district Gołdap)
 Pietrasze (district Olecko)